«The Living Daylights» () ― заглавная песня из фильма о Джеймсе Бонде «Искры из глаз», исполненная норвежской группой A-ha. Она была написана гитаристом Полом Воктор-Савоем. Переработанная версия песни была включена в третий студийный альбом группы, Stay on These Roads (1988).

Трек-лист 
7-inch single: Warner Bros. / W 8305 United Kingdom
 «The Living Daylights» — 4:04
 «The Living Daylights» (Instrumental) — 4:36

12-inch single: Warner Bros. / W 8305T United Kingdom
 «The Living Daylights» (Extended Mix) — 6:48
 «The Living Daylights» (7 Inch Version) — 4:04
 «The Living Daylights» (Instrumental) — 4:36
 Track 1 is also known as «Extended Version».
 Also released as a 12" picture disc (W 8305TP)

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки 

Песни a-ha
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Песни о Джеймсе Бонде
Синглы Warner Bros. Records